Esta é uma lista de vulcões ativos e extintos no Quênia.

Quênia

Ligações externas
 Volcanoes of Kenya Volcano Alive, Página visitada em 2 de novembro de 2007

Quenia
 
Volcanoes